, відома як TMS, раніше також відома як Tokyo Movie,  та  — японська анімаційна студія, заснована у 1946 році, з головним офісом у районі Накано, Токіо.

Компанія працювала над багатьма аніме-серіалами та анімаційними фільмами, зокрема над: «Akira», , «Berusaiyu no Bara»,  та «Lupin III». Студія створює роботи у жанрах екшену, наукової фантастики, пригод, документальні та сімейні розважальні твори, а також анімаційні фільми за мотивами відеоігор та дитячих романів.

Історія

Kyokuichi 
Компанія  заснована у жовтні 1946 року у райноні Мідзухо міста Наґоя як підприємство зі створення текстильної продукції. Компанія неодноразово змінювала назву (у листопаді 1947 — на , у березні 1957 — на ) та місце розташування головного офісу. У травні 1957 року підприємство з'явилося у лістингу Нагойської фондової біржі. У липні 1991 року назва компанії змінена на . У листопаді того ж року був відкритий , перший розважальний заклад компанії.

Tokyo Movie Shinsha 
Анімаційна студія Tokyo Movie заснована у 1964 році колишнім актором театру ляльок . Компанія спочатку була створена для роботи над телевізійним аніме-серіалом . Студія називалася «Tokyo Movie» до 1976 року, коли після угоди щодо рефінансування до назви було додане слово .

Злиття Kyokuichi з Tokyo Movie Shinsha 
У липні 1995 року відбулося злиття компанії Kyokuichi та анімаційної студії Tokyo Movie Shinsha Co. Ltd. У 1996 році відкритий офіс студії у Лос-Анджелесі (США). У березня 1999 року компанія закрила відділ з виробництва текстильної продукції і повністю припинила свою діяльність у цій галузі. У січні 2000 року компанія змінила назву на TMS Entertainment Co., Ltd. У лютому 2001 року відкритий офіс студії у Парижі (Франція).

У 2005 році ігрова компанія Sega заявила про купівлю 50,2 % акцій TMS. У жовтні 2005 року студія стала дочірньою компанією підприємства . У липні 2006 року головний офіс переїхав на Шінджюку, Токіо. У березні того ж року підрозділ студії у Лос-Анджелесі змінив свою назву на «TMS Entertainment, USA, Inc.». У січні та березні 2007 року засновані дочірні компанії TMS MUSIC (UK) LIMITED та TMS MUSIC (HK) LIMITED відповідно. У листопаді 2012 року адреса головного офісу змінена на поточну (Накано, Токіо). У квітні 2015 року TMS став дочірнім підприємством компанії SEGA Holdings Co., Ltd..

Керівництво та структура 
Керівництво компанії:

Головний офіс компанії розташований у районі Накано, Токіо. Крім того, студія має офіси у Парижі (Франція) та у районі Енсіно міста Лос-Анджелес (США).

Роботи

Телевізійні аніме-серіали

Анімаційні фільми

OVA



Примітки

Джерела

Посилання 

   
 
 
 
 
 
  

Анімаційні студії Японії
Підприємства Токіо
Підприємства, засновані 1946
Засновані в Японії 1946